La Maison de la nuit, série de romans fantastiques abordant le thème des vampires, écrite par P. C. Cast et Kristin Cast.
 La Maison de la nuit, pièce en trois actes de Thierry Maulnier (Gallimard, 220 pages), mise en scène Marcelle Tassencourt, interprétée par Michel Vitold (1953 au Théâtre Hébertot, 1954 au Théâtre des Célestins).